Naznaczony – polski serial telewizyjny
 Naznaczony – amerykański film

Zobacz też 
 Naznaczony: rozdział 2
 Naznaczony: rozdział 3